Mars Climate Orbiter, een onbemande ruimtesonde
 de IATA code van Orlando International Airport
 de ISO 3166-1 code van Monaco
 het Mahler Chamber Orchestra
 Muziekcentrum van de Omroep
 de NYSE code voor Moody's
 de stationscode voor Station Manchester Oxford Road